Дерек Портер-Несбитт (, род. 2 ноября 1967 года, Белфаст, Великобритания) — канадский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1992 года в составе восьмёрки, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1996 года в одиночках, чемпион мира 1993 года, чемпион Панамериканских игр 1999 года.

Спортивная биография 
Дерек Портер родился в 1967 году в Великобритании. Заниматься академической греблей Портер начал на втором курсе Университета Виктории. Первым чемпионатом в составе сборной Канады для Дерека стал чемпионат мира 1989 года, где он стал вторым в финале В в соревнованиях двоек. С 1990 года Портер стал выступать в составе восьмёрки. На мировом первенстве 1990 года канадский экипаж смог выйти в главный финал, заняв там второе место. Спустя год Портер вновь стал серебряным призёром чемпионата мира в восьмёрках.

Летом 1992 года Портер дебютировал на летних Олимпийских играх. Канадская сборная уверенно преодолела первый раунд соревнований. В финальном заезде канадские гребцы на самом финише смогли вырвать победу у сборной Румынии, опередив их всего на 0,14 сек. После окончания Олимпийских игр Дерек Портер принял решение сосредоточиться на выступлении в одиночках. На своём первом личном чемпионате мира канадский гребец не только смог пробиться в главный финал, но и занял первое место, опередив в решающем заезде Вацлава Халупу. Портер стал первым за 75 лет канадцем кому удалось стать чемпионом мира в одиночках. На двух следующих мировых первенствах Портеру не удавалось даже пробиться в финал A.

На летних Олимпийских играх 1996 года Портер уверенно победил в первом раунде в соревнованиях одиночек, однако и в полуфинале, и в финале канадец ничего не смог противопоставить швейцарцу Ксено Мюллеру, который был намного быстрее всех своих соперников. В финале соревнований основная борьба развернулась за серебряную медаль. Помимо Портера на неё претендовали двукратный олимпийский чемпион немец Томас Ланге и действующий чемпион мира из Словении Изток Чоп. В итоге судьба медали решалась на самом финише, где Портер на 0,27 с опередил немецкого гребца и стал серебряным призёром Игр. После Игр в Атланте результаты Портера пошли на спад. В течение трёх лет Дерек не мог попасть в число призёров на крупнейших международных стартах. Свою четвёртую и последнюю награду мировых первенств Портер завоевал в 1999 году, став бронзовым призёром соревнований.

В 2000 году Портер принял участие в летних Олимпийских играх в Сиднее. В соревнованиях одиночек Портер пробился в финал, но стал там только четвёртым, уступив в борьбе за бронзу немецкому гребцу Марселю Хаккеру 0,27 с. После окончания Игр Портер принял решение завершить спортивную карьеру. В 2006 году Дерек вернулся к соревновательной практике, начав выступления в соревнованиях двоек парных вместе с Джейком Ветцелем. Канадский экипаж планировал выступить на чемпионате мира, а также на Олимпийских играх в Пекине. Однако из-за травмы спины у Ветцеля канадцы пропустили большую часть сезона. В итоге на международном уровне Портер и Ветцель совместно выступили только на одном этапе Кубка мира, где стали четвёртыми в финале B. Не сумев отобраться на Олимпийские игры Портер окончательно завершил спортивную карьеру, при этом Ветцель выступил в Пекине в составе восьмёрки.

В 1996 году Портер был введён в зал славы Университета Виктории, в 2012 году в зал славы канадского спорта, а в 2013 году в зал славы Большой Виктории.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль  на сайте Олимпийского комитета Канады

Гребцы (академическая гребля) Канады
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Олимпийские чемпионы от Канады
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1992 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1996 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по академической гребле
Чемпионы Панамериканских игр по академической гребле
Члены Зала славы канадского спорта